Edwards steht für:

 Edwards (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Edwards (Unternehmerfamilie)
 Edwards (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Edwards Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Edwards (Unternehmen), britischer Industriekonzern

Edwards ist der Name und Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

in Antarktika:
 Edwards Gap, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel
 Edwards-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Edwards-Halbinsel, Halbinsel im Norden der Thurston-Insel
 Edwards Island (Antarktika), Insel vor der Westküste des Grahamlands
 Edwards-Inseln (Amundsenbucht), Inselgruppe vor der Küste des Enderbylands
 Edwards-Inseln (Amundsensee), Inselgruppe vor der Küste des Ellsworthlands
 Edwards-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Edwards Pillar, Felssäule im Mac-Robertson-Land
 Edwards Point, Landspitze im Süden von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Edwards Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land
 Mount Edwards, Berg im Marie-Byrd-Land

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edwards (Arkansas)
 Edwards (Kalifornien), siehe Edwards Air Force Base
 Edwards (Colorado)
 Edwards (Illinois)
 Edwards (Kentucky)
 Edwards (Michigan)
 Edwards (Minnesota)
 Edwards (Mississippi)
 Edwards (Missouri)
 Edwards (Montana)
 Edwards (New York)
 Edwards (Oregon)
 Edwards (South Carolina)
 Edwards (Texas)
 Edwards (Washington)
 Edwards (Wisconsin), im Sheboygan County
 Edwards County (Illinois)
 Edwards County (Kansas)
 Edwards County (Texas)

Fließgewässer:
 Edwards River (Illinois), Fluss in Illinois, Vereinigte Staaten
 Edwards River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Edwards Archeological Site, in Carter, Oklahoma, ID-Nr. 73001554
 Edwards Building, in Rochester, New York, ID-Nr. 84000287
 Edwards County Courthouse and Jail, in Rocksprings, Texas, ID-Nr. 79002932
 Edward’s Ford Bridge, in Nebraska, Indiana, ID-Nr. 96000788
 Edwards Gymnasium/Pfieffer Natatorium, in Delaware, Ohio, ID-Nr. 85000632
 Edwards Hall, in Elkton, Kentucky, ID-Nr. 74000906
 Edwards Heights Historic District, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 05001003
 Edwards Historic District, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 96001028
 Edwards Place, in Springfield, Illinois, ID-Nr. 69000058
 Edward’s Plain-Dowse’s Corner Historic District, in Sherborn, Massachusetts, ID-Nr. 86000492
 Edwards Store, in Red Oak, Oklahoma, ID-Nr. 72001069
 Edwards Theatre, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 84003835
 Edwards Town Hall, in Edwards, New York, ID-Nr. 04000752
 Edwards-Aufderheide House, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 85003706
 Edwards-Fowler House, in Lake City, Tennessee, ID-Nr. 75001726
 Edwards-Gillette Barn, in Cambridge, Idaho, ID-Nr. 02000013
 Edwards-Swayze House, in Nevada, Iowa, ID-Nr. 78001262

Siehe auch:
 Edwards Lifesciences, US-amerikanischer Anbieter von Herzklappen
 Edwards-Langkrallenmaus, Neuweltmaus
 Edwards-Syndrom, Form der Genommutation
 Margaret Edwards Award, Literaturpreis
 Edwards House 
 Edwards Hotel
 Edwards Island
 Edwards Islands 
 Edward
 Edwardes